Spyder puede referirse a:

Automóviles
Spyder, un estilo de automóvil de dos plazas.
 Porsche 550 Spyder, un coche de carreras de gran éxito en la década de 1950.
 Chevrolet Corvair Monza Spyder, una versión turbo del Chevrolet Corvair.
 Chevrolet Monza Spyder, un paquete de rendimiento de un coche de cuatro pasajeros (1975-1980).
 Lamborghini Gallardo Spyder, un modelo del Lamborghini Gallardo (2006-2008).
 Mitsubishi 3000 GT Spyder con capota plegable de metal y vidrio (1995-1996).
 Mitsubishi Eclipse Spyder, (2003-2009).
 Can-Am Spyder, motocicleta de tres ruedas fabricado por Bombardier Recreational Products.
 Toyota MR2 Spyder, tercera generación en los Estados Unidos.

Personas y personajes
Spyder, un personaje de Universo Marvel.
Evan Seinfeld, músico y actor estadounidense bajo el seudónimo «Spyder Jonez».

Otros
Spyder (marca de ropa de esquí).